Зиматлан има више значења:

 Зиматлан (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Зиматлан (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику